VI. Henrik angol király (1421 – 1471)
 (VI.) Henrik német király (1137 – 1150)
 VI. Henrik német-római császár (1165 – 1197)

 VI. Henrik, 1. rész, Shakespeare színműve
 VI. Henrik, 2. rész, Shakespeare színműve
 VI. Henrik, 3. rész, Shakespeare színműve